Baddou est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abderrahmane Baddou, homme politique marocain ;
 Ali Baddou, journaliste français ;
 Yasmina Baddou, femme politique marocaine.

Patronyme arabe